FK Inkaras Kaunas foi uma equipe lituana de futebol com sede em Kaunas. Disputava a primeira divisão da Lituânia (Campeonato Lituano de Futebol).

Seus jogos foram mandados no Inkaro stadionas, que possui capacidade para 4.000 espectadores.

História 

O FK Inkaras Kaunas foi fundado em 1937.

Inkaras Kaunas